Блекаут ():

 Блекаут — системна аварія в енергосистемі, що супроводжується масовим відключенням споживачів.
 Блекаут — раптова втрата свідомості, переважно через низький рівень кисню в крові.
 Блекаут — світлонепроникна тканина для штор.
 Блекаут — жанр постмодерністської поезії.
 Блекаут — ім'я різних лиходіїв з коміксів Marvel.
  (у телерадіомовленні) — правило, що забороняє теле- і радіотрансляції в обумовлений час на певному медіаринку.

Див. також 
 Blackout